Името Комарево носят четири български села:

 Комарево (Област Варна),
 Комарево (Област Враца),
 Комарево (Област Монтана),
 Комарево (Област Плевен).